Tadeusz Niwiński (1906–1967) – polski inżynier chemik, organizator przemysłu papierniczego
 Tadeusz Niwiński (ur. 1947) – chemik, informatyk, pisarz